

Красноярово — село, Александрово-Заводський район, Забайкальський край
 Красноярово — село, Дульдургинський район, Забайкальський край
 Красноярово — присілок, Ілішевський район, Башкортостан
 Красноярово — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Красноярово — село, Шилкинський район, Забайкальський край

Див. також 
 Красний Яр